Гранже ( — французская фамилия. Известные носители:

 Гранже, Жан-Кристоф (род. 1961) — французский писатель и сценарист.
 Гранже, Эжен (1810—1887) — французский драматург, либреттист, шансонье.